de Engelse naam voor Australië, zie
 Australië (continent)
 Australië (land)
 de naam van diverse films:
 Australia (1989) van Jean-Jacques Andrien met Jeremy Irons en Fanny Ardant
 Australia (2004) van Keith McCleary met Darrin Bennett
 Australia (2008) van Baz Luhrmann met Hugh Jackman en Nicole Kidman